Рёйтер — фамилия:

 Рёйтер, Кес (Ruiter; род. 1943) — нидерландский футболист, центральный защитник.
 Рёйтер, Поль Жан Мари (Reuter; 1911—1990) — франко-люксембургский юрист.
 Рёйтер, Франс де (Ruiter; род. 1946) — нидерландский музыкальный педагог.

См. также 
 Рюйтер, Михиэл Адриансзон де (Ruyter, вариант на русском — Рёйтер, 1607—1676) — голландский адмирал.
 Рейтер (значения)
 Ройтер